Bartolomeo Altomonte (1694-1783), peintre et fresquiste baroque autrichien ;
 Martino Altomonte (1657-1745), peintre baroque austro-italien.

 Altomonte, commune italienne de la province de Cosenza dans la région Calabre en Italie.